Kondo peut être :
 diverses localités du Bas-Congo, en République démocratique du Congo :
 Kondo (Ineac)
 Kondo-Kinzadi
 Kondo, secteur du territoire de Gungu dans le Kwilu, au Congo-Kinshasa ;
 Kondó, village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie ;
 Kondo, un village de Birmanie ;
 Kondō ou Kon-dō, bâtiment principal des temples bouddhiques japonais.

 Gakuto Kondo (né en 1981), footballeur japonais ; 
 Koji Kondo (né en 1972), footballeur japonais ; 
 Samuel Kondo (1929-2020), industriel et homme d'affaires camerounais ;

Homonymie de toponyme